Francesc Lluís de Lorena (1623–27 de juny de 1694) fou un noble de la casa de Lorena que fou comte d'Harcourt, de Rieux, de Rochefort i de Montlaur. Era també Marquès de Maubec així com Baró d'Aubenas.

Biografia 
Francesc Maria Lluís era fill de Carles de Lorena, duc d'Elbeuf i la seva muller Caterina Enriqueta de Borbó, la "Legitimada de França", filla legitimada d'Enric IV de França i de Gabriela d'Estrées. Fou el tercer fill de la parella. En la seva joventut, se'l anomenava com el "Príncep d'Harcourt", però més tard fou anomenat "el comte d'Harcourt".

Era membre de la casa de Guisa fundada per Claudi de Lorena, duc de Guisa, i un príncep de Lorena com a descendent de línia masculina de Renat II duc de Lorena. A la cort, com la seva família de Lorena, tenia el rang de príncep estranger, un ranh que era per sota dels prínceps immediats "fills de França" i "prínceps de la sang".

Els seus cosins paterns incloïen el "Cavaller de Lorena" (amant de Felip I d'Orleans i Lluís de Lorena, comte d'Armanyac; i els seus cosins materns incloïen Lluís XIV de França i l'esmentat duc d'Orléans.

Es va casar amb Anna d'Ornano, comtesse de Montlaur i marquese de Maubec per dret propi. Es van casar al Palau reial a París el juliol de 1645. El seu fill gran, Francesc, havia nascut abans del matrimoni però se'l va reconèixer com legítim el 1694. La parella va tenir sis fills en total, dos dels quals tindran progènie. La seva filla gran, Maria Angèlica es va casar amb el portuguès duc de Cadaval i va morir en el part d'un fill. La seva altra filla Maria Anna fou abadessa de Montmartre des de 1685 fins a la seva mort. Com a comte d'Harcourt fou succeït pel seu segon fill, Alfons Enric.

Francesc Lluís va morir el gener de 1694, quan tenia 69 anys; la seva vídua li va sobreviure un any.

Descendència 
 Francesc de Lorena, Bastard d'Harcourt (vers 1645-1694), solter; 
 'Maria Angèlica Enriqueta de Lorena (vers 1646& - 10 de juny de 1674) casada amb Nuno Álvares Pereira de Melo, primer duc de Cadaval
 Alfons Enric Carles de Lorena, comte d'Harcourt, (14 d'agost de 1648–19 d'octubre de 1718) casat amb Francesca de Brancas, va tenir fills;
 Cèsar de Lorena, príncep i després comte de Montlaur (vers 1650 - 31 de juliol de 1675), solter;
 Maria Anna de Lorena, abadessa a Montmartre (1657–2 d'octubre de 1699), fou designada abadessa de Montmartre el 17 d'agost de 1685, cèlibe.
 Carles de Lorena, Abat d'Harcourt (1661-23 de març de 1683) solter.

 Ascendència 
{{ahnentafel-compact5
|style=font-size: 90%; line-height: 110%;
|border=1
|boxstyle=padding-top: 0; padding-bottom: 0;
|boxstyle_1=background-color: #fcc;
|boxstyle_2=background-color: #fb9;
|boxstyle_3=background-color: #ffc;
|boxstyle_4=background-color: #bfc;
|boxstyle_5=background-color: #9fe;
|1= 1. Francesc Lluís de Lorena'|2= 2. Carles de Lorena, segon Duc d'Elbeuf
|3= 3. Caterina Enriqueta de Borbó, Legitimada de França'
|4= 4. Carles de Lorena, primer duc d'Elbeuf
|5= 5. Margarida de Chabot
|6= 6. Enric IV de França
|7= 7. Gabriela d'Estrées
|8= 8. Renat de Lorena, marquès d'Elbeuf
|9= 9. Lluïsa de Rieux
|10= 10. Leonor Chabot, comte de Charny i de Buzançais
|11= 11. Francesca de Rye, senyora de Longvy i de Rye 
|12= 12. Antoni de Borbó, rei de Navarra
|13= 13. Joana III de Navarra
|14= 14. Antoni d'Estrées, Marquès de Coeuvres
|15= 15. Francesca Babou de La Bourdaisière
|16= 16. Claudi de Lorena, duc de Guisa
|17= 17. Antonieta de Borbó
|18= 18. Claudi de Rieux, comte d'Harcourt
|19= 19. Susana de Borbó-Montpensier
|20= 20. Felip de Chabot, comte de Charny
|21= 21. Francesca de Longwy, senyora de Mirebeau 
|22= 22. Joaquim de Rye de Longwy, senyor de Rye
|23= 23. Antonieta de Longvy, senyora of Neufchâtel
|24= 24. Carles de Borbó, duc de Vendôme
|25= 25. Francesca d'Alençon
|26= 26. Enric II de Navarra
|27= 27. Margarida de Valois
|28= 28. Joan d'Estrées, marquès de Coeuvres
|29= 29. Caterina de Borbó
|30= 30. Joan Babou de La Bourdaisière, comte de Sagonne
|31= 31. Francesca Robertet, senyora d'Alluyes
}}</center>

Referències i notes

Font 
 Georges Poull, La maison ducale de Lorraine, 1991

Casa de Lorena
Comtes d'Harcourt
Nobles parisencs
Marquesos de França
Barons de França